Константин Емельянов: Емельянов, Константин Александрович (род. 1994 года) — российский пианист.
 Емельянов, Константин Владиленович (род. 1970) — советский и российский футболист, тренер.